

Топоніми 

 Хмельницький — місто в Україні
 Хмельницький — селище, Луганська область, Довжанський район
 Хмельницький — вантажно-пасажирська станція Жмеринської дирекції Південно-Західної залізниці
 Хмельницький — міжнародний аеропорт
 Хмельницький — район у Хмельницькій області

Хрематоніми 

 «Гетьман Богдан Хмельницький» — легкий крейсер Чорноморського флоту Української Держави (1919 р.)
 «Хмельницький» — корвет Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Див. також 
 Богдан Хмельницький (значення)
 Хмельницьке
 Хмельницькі
 Хмельницька
 Переяслав-Хмельницький